występ – wystąpienie artysty przed publicznością lub wzięcie udziału w jakichś zawodach, rozgrywkach itp. oraz wystająca część czegoś

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe

 Występ – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią
 Występ – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Sieciechów
 Występ – przysiółek wsi Przyszów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów
 Występ – część wsi Jabłonowo-Wypychy w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły
 Występ – część wsi Piołunka w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Występ – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Rozogi

Inne 
 Występ – tytuł dwupłytowego, koncertowego albumu zespołu Kazik na Żywo, wydanego w roku 2002.

Przypisy